Двенадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Repulse ().

 HMS Repulse — 50-пушечный галеон также известен как Due Repulse; спущен на воду в 1595, в списках до 1645.
 HMS Repulse — 32-пушечный корабль 5 ранга, исходно французский фрегат Bellone. Захвачен в 1759 году HMS Vestal, затонул в 1776.
 HMS Repulse — 10-пушечный куттер; закуплен в 1779, в списках до 1781.
 HMS Repulse — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1780, разбился в 1800.
 HMS Repulse — 12-пушечный куттер; закуплен в 1780, разбился в 1782.
 HMS Repulse — 4-пушечный вооруженный корабль; закуплен в 1794, разобран годом позже.
 HMS Repulse — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1803, разобран в 1820.
 HMS Repulse — винтовой 91-пушечный линейный корабль 2 ранга спущен на воду 27 февраля 1855 как HMS Repulse переименован 7 декабря 1855 в HMS Victor Emmanuel, использовался как плавучая казарма после 1873, продан в 1899.
 HMS Repulse — броненосец; спущен на воду в 1868, продан в 1889.
 HMS Repulse — додредноутный линкор типа Royal Sovereign; спущен на воду в 1892, продан в 1911.
 HMS Repulse — линейный крейсер типа Renown; спущен на воду в 1916, потоплен японской авиацией в 1941.
 HMS Repulse (S23) — подводная лодка типа Resolution; спущена на воду в 1967, в отстое в 1997.